Ickstadt ist der Name von:

 Alois Ickstadt (* 1930), deutscher Musiker
 Heinz Ickstadt (* 1936), deutscher Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Ickstatt
 Igstadt